Marcus Iunius Rufinus Sabinianus; consul 155-ben
 Novius Sabinianus; consul suffectus 160-ban
 Caius Vettius Gratus Sabinianus; consul 221-ben
 Marcus Asinius Sabinianus; 240-ben trónkövetelő
 Caius Vettius Gratus Atticus Sabinianus; consul 242-ben
 Sabinianus; magister equitum 360 körül
 Flavius Sabinianus; consul 505-ben
 Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius; consul 517-ben
 Sabinianus pápa; †606
 sabinianus; Masurius Sabinus irányvonala